Верх-Тарка — село в Кыштовском районе Новосибирской области. Административный центр Верх-Таркского сельсовета.

География 
Площадь села — 113 гектаров.

История 
Основано во второй половине XVIII века как колония ссыльных в Тарском уезде Сибирской губернии. В 1928 г. село Верх-Кулябинское состояло из 196 хозяйств, основное население — русские. Центр Верх-Кулябинского сельсовета Кыштовского района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Кыштовского района